Nb может означать:

 Nota bene — латинское выражение, означающее «обрати внимание»
 Ниобий — химический элемент, атомный номер — 41
 N.B. —  — «обрати внимание»
 NB — национал-большевизм.
 NB — необольшевизм.